La ligne 2 du tram de Gand est une ligne de tramway qui relie Zwijnaarde à Melle

Histoire

Tracé et stations

Les stations 
La ligne possède les arrêts suivants :

Exploitation de la ligne

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Gand
 De Lijn
 Liste des tramways de Belgique

Gand, 2
Tramway de Gand